Xpress steht für:
 QuarkXPress, Layoutprogramm des US-amerikanischen Herstellers Quark Inc.
 ATI Radeon Xpress, PC-Chipsatz des US-amerikanischen Herstellers AMD
 Xpress: Platform 13, Achterbahn in Walibi Holland
 Xpress (Achterbahnmodell), Achterbahnmodell
 Xpress (Zeitschrift) (vormals Rennbahn-Express), österreichische Jugendzeitschrift
 Xpress, Kaffeegetränk der Firma Nestlé
 Nokia Xpress, Webbrowser von Nokia

Siehe auch:
 Express